Не следует путать с терминами  и .
Джорда́но () — многозначное имя собственное итальянского происхождения.

Мужское имя 
Джордано — мужское имя итальянского происхождения. Итальянский вариант имени Иордан. Известные носители:
 Джордано Бруно (Филиппо Бруно; 1548—1600) — итальянский философ и поэт, представитель пантеизма.
 Джордано Джакомини — капитан-регент Сан-Марино.

Фамилия 
Джордано — итальянская фамилия. Образована от имени Джордано. Известные носители:
 Джордано, Альдо (1954—2021) — итальянский прелат и ватиканский дипломат.
 Джордано, Анна (род. 1965) — итальянская защитница природы.
 Джордано, Бруно (род. 1956) — итальянский футболист, центральный нападающий.
 Джордано, Домициана (род. 1959) — итальянская киноактриса.
 Джордано, Кристиан (1945—2018) — швейцарский антрополог.
 Джордано, Лука (1632—1705) — итальянский художник.
 Джордано, Микеле (1930—2010) — кардинал.
 Джордано, Паоло (род. 1982) — итальянский писатель.
 Джордано, Умберто (1867—1948) — итальянский композитор.
 Джордано, Филиппа () — итальянская оперная певица.
 Джордано, Франко (род. 1967) — председатель итальянской Партии коммунистического возрождения.

В искусстве 
 «Джордано» — советская рок-опера.

См. также